Raucherlunge (eigentlich die Lunge eines Tabakrauchers) steht für:

 durch Tabakrauch geschädigte Lunge; siehe Tabakrauchen#Feinstaub
 Chronische Bronchitis
 Chronisch obstruktive Lungenerkrankung